L'institut Universitaire de Technologie d'Avignon est un établissement français d'enseignement supérieur situé au 337, chemin des Meinajaries à Avignon.

Il a été créé en 1990 et fait partie du Campus Jean-Henri Fabre d'Avignon Université.

Situation 
L'IUT d'Avignon est situé dans le technolopôle et quartier étudiant : Agroparc à Avignon.

Il y est installé depuis 1993 avec le Centre d'étude et de recherche en informatique (CERI) et le Laboratoire Informatique d'Avignon (LIA).

Départements 

L'IUT d'Avignon comporte 4 départements dont le dernier divisé en deux options distinctes :
 Techniques de Commercialisation (TC ou Tech de Co).
 Génie du Conditionnement et de l'emballage (GCE) devenu Packaging, Emballage et Conditionnement (PEC)
 Statistique et Traitement Informatique des données (STID).
 Génie Biologique. Il est ouvert aux titulaires du baccalauréat surtout des séries S, STAV et STL.

Département Génie biologique

DUT (Diplôme universitaire de technologie) 
Le département en Génie biologique dispensais, jusqu'en 2022, les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) de deux options :

L'option agronomie :

 année : Mathématiques, chimie générale, chimie organique, physique, biologie humaine, biologie végétale, biologie animale, biochimie, bio-informatique (logiciel office et R), pédologie, santé-sécurité en entreprise, les statistiques, l'anglais, expression et communication, Projet tutoré.

L'année se conclut par un stage de 3 semaines minimum en ouvrier agricole.

 année : mettant l'accent sur la biologie animale, végétale, la microbiologie, l'écologie, l'étude des agro/écosytème, génétique, génétique des populations, la pédologie, la production animale et végétale, les politiques environnementale et agricoles, la phytopathologie, la bioclimatologie, l'analyse de donnée (logiciel R), l'expression communication, l'anglais et le projet tutoré.

L'année se conclut par un stage rémunéré en entreprise de minimum 10 semaines. Ce stage fait œuvre d'un rapport écrit et d'un présentation orale.

L'option IAB (Industrie Agroalimentaire et Biologique) :

 année : L'année se conclut par un stage de 3 semaines minimum en ouvrier agricole.

 année : L'année se conclut par un stage rémunéré en entreprise de minimum 10 semaines. Ce stage fait œuvre d'un rapport écrit et d'un présentation orale.

Les validations sont semestrielles. Elles nécessitent une moyenne générale supérieur à 10/20, et une moyenne par UE (Unité d'Enseignement) supérieure à 8/20.

BUT (Bachelor Universitaire de technologie) 
Le BUT se dispense en 3 ans dans deux options :
 Agronomie
 SAB (Sciences de l'Aliment et des biotechnologies)

Recherches 
Une seule équipe de recherche est installée au sein de l'IUT d'Avignon : l'Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie (IMEP), rattachée à l’UMR CNRS. D'autres unités de recherches sont implantées sur le pôle universitaire d'Avignon, notamment à l'INRA.

En 2016, trois étudiants en Génie Biologique à l’Université d’Avignon ont reçu les premiers prix pour la meilleure bière et le meilleur dossier lors du concours inter-IUT des industries alimentaires et biologiques Déf’IAB 2016.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Institut universitaire de technologie

Lien externe 
  Site officiel

Avignon
Université d'Avignon
Organisme fondé en 1990